Numele german „Hoechst” se poate referi la:
Hoechst AG, un fost concern german de produse chimice și farmaceutice 
Manufactura Hoechst, o manufactură de porțelan

A nu se confunda cu Höchst, cu aceeași pronunție, care poate însemna:
Höchst (district), un fost district rural din landul Hessa
Höchst, un fost oraș, azi cartier al orașului Frankfurt pe Main, Germania